USWA ist die Abkürzung für:
 United States Wrestling Association, einen US-amerikanischen Wrestlingverband
 United Steelworkers, eine US-amerikanische Gewerkschaft

US-WA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

USWA